Charles Constant Gobin (1843-1907),  artiste lyrique et acteur de théâtre français ;
 Corinne Gobin, (1959- ), politologue belge ;
 Gabriel Gobin (1903-1998), acteur belge ;
 Jean Gobin (1646-1703), homme d'affaires canadien ;
 Nathalie Gobin (1964-1992), peintre française.